

Топоніми 
Озеро Яманака

Персоналії 
Яманака — японське прізвище.

 Яманака Рьосуке (1993) — японський футболіст.
 Яманака Сінсуке (1982) — японський професійний боксер, чемпіон світу за версією.
 Яманака Сін'я (1962) — японський науковець, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини.

Інші значення 
 Яманака Іно — героїня манґа- і аніме-серіалу «Naruto».